«Дедпул» () — шоста серія коміксів про антигероя Дедпула. Старт публікацій розпочався у 2016 році видавництвом Marvel, і складається з 36 випусків та 10 томів з ними.

У вересні 2018 року видавництво Fireclaw, яке вже є офіційним ліцензатом Marvel почало випускати томи у форматі  українською.

Перший том вийшов вересня 2018, і його презентація відбулася на фестивалі популярної культури - Comic Con Ukraine.

Сюжет

Том 1. Балакучий мільйонер 
Він діставучий. Він небезпечний. Від нього тхне. Але прихильники його обожнюють. На жаль, з великою славою приходить непідйомна відповідальність, тож Вейд потребує допомоги. Ви не повірите – або не впізнаєте – кого він зібрав у команду. Хіба тільки ви на пам’ять знаєте кожну сторінку Офіційного Довідника Всесвіту Марвел. Але коли лиходій намагається знищити Вейда Вілсона, у Дедпула є чудова приманка: його чарівна донечка Еллі! У цій книзі Дедпулів більше, ніж ви зможете витримати!

У збірку війшли #1-5 Deadpool (2015-2017) Джеррі Даґана та Майкла Готорна.

Том 2. Кінець терору 
Регенеруючий дегенерат наразі найпопулярніший герой у світі – він чортів Месник і вихваляється цим! Але годі про Вейда – якщо ви любите Дедпула, то й інших Дедпулів заціните! Як-от Герої-найманці Дедпула, яких він підв’язав на скажені завдання. А що до Дедпула 2099? Та хто ж… вона?! До того ж, привітайтесь з Масакром – Дедпулом з Мехіко! Своїми мачете він прорубає шлях до ваших сердець у своїй мексиканській пригоді (криво перекладеній людьми, які навіть не знають іспанської)! Ще більш дедпульного коміксу годі й придумати!

У збірку війшли #6-7, 3.1 Deadpool (2015-2017).

Том 3. Дедпул проти Шаблезуба 
Коли два невмирущі найманці влаштовують бійку, яким буде результат? Обидва випускники Зброї Ікс зійдуться один на один, бо Дедпул вважає Шаблезуба вбивцею своїх батьків. Та справа в тому, що Вейд зробив брудну справу власноруч і поняття не має! Приховані таємниці, зцілюючі фактори та жахливе насилля поєднуються у круговерті, оскільки прагнення Дедпула помститися загрожує зрекошетити йому в обличчя. А коли Шаблезуб випустить пазурі, що збирається робити з цим колега Віктора Кріда, Маґнетто? У той же час Вейд намагається змиритися з новим статусом Месника, хоча прожив все життя запеклим дегенератом. Як він справляється? Не дуже.

У збірку війшли #8-12 Deadpool (2015-2017).

Примітки

Посилання 
 Deadpool (2016-2017)  - marvel.com
 Deadpool (2016-2017)  - comicextra.com

Американські комікси
Фантастичні твори США
Люди Ікс
Видання Marvel Comics